Андре́й Фоми́н: Фомин, Андрей Александрович (род. 1984) — российский актёр.
 Фомин, Андрей Андронович (1918—1983) — советский дипломат.
 Фомин, Андрей Валерьевич (род. 1965) — российский юрист и государственный служащий.
 Фомин, Андрей Васильевич (1762—1830) — русский архитектор.
 Фомин, Андрей Владимирович (род. 1964) — актёр, продюсер и шоумен.
 Фомин, Андрей Никитич (1923—1980) — старшина, командир отделения взвода пешей разведки 454 стрелкового полка, кавалер ордена Славы трёх степеней.